Egger är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Albin Egger-Lienz (1868–1926), österrikisk konstnär 
 Émile Egger (1813–1885), fransk filolog
 Johann Egger (1804–1866), österrikisk entomolog
 Joseph Egger (1889–1966), österrikisk skådespelare
 Sabine Egger (född 1977), österrikisk alpin skidåare
 Victor Egger (1848–1909), fransk filosof
 Willi Egger (1932–2008), österrikisk backhoppare och utövare av nordisk kombination
 Wolfgang Egger (född 1963), tysk bildesigner

Se även 
 Egger Bier
 Samantha Eggar
 Eggers
 Eggert
 Ecker

Schweiziska efternamn
Tyska efternamn